Жан-Батист Шарпантье:
 Шарпантье, Жан-Батист (1728—1806) — французский художник.
 Шарпантье, Жан-Батист Жюд (ок. 1740—1800) — французский грамматик, работавший в России, автор учебника русского языка.